Красный Созик — река в России, протекает в Нагорском районе Кировской области. Устье реки находится в 5,5 км по правому берегу реки Соз. Длина реки составляет 13 км.

Исток реки в лесу в 8 км к северо-востоку от посёлка Красная Речка (Кобринское сельское поселение). Река течёт на юг и юго-запад по ненаселённому лесу.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вятка от истока до города Киров, без реки Чепца, речной подбассейн реки — Вятка. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010300212111100030924
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111103092
 Код бассейна — 10.01.03.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Реки Нагорского района
Бассейн Кобры